Мохамед Фарах може да се односи на:
 Мохамед Фарах Аидид — сомалски политичар и вођа Хабр Гидр клана
 Хусеин Мохамед Фарах — сомалски политичар, син Мохамед Фарах Аидида и бивши председник Сомалије
 Мохамед Фара — британски атлетичар ()